Эд Аквитанский может означать:

 Эд Великий (герцог Аквитании) (ум. ок. 735) — герцог Аквитании и Васконии (c 679/700)
 Эд (герцог Гаскони и Аквитании) (ок.1010—1039) — герцог Гаскони и Аквитании (с 1036), граф Пуатье